Supercupa CAF (cunoscută și ca Supercupa Africii sau Supercupa CAF Orange din motive de sponsorizare) este o competiție africană anuală care se dispută între câștigătoarea Ligii Campionilor CAF și cea a Cupei Confederației CAF. Competiția a avut loc pentru prima dată în 1993 și este organizată de Confederația Africană de Fotbal (CAF). Este echivalentul continental al Supercupei UEFA în Europa și a Recopa Sudamericana în fotbalul sud-american.

Înainte competiția era jucată între câștigătoarea Ligii Campionilor CAF (denumită Cupa Africii pe echipe din 1964 până în 1996) și cea a Cupei Cupelor Africii până în 2004, când a fost desființată Cupa Cupelor. Ultima supercupă jucată în fostul format a fost cea între FC Enyimba și Étoile (1-0). În 2004 Cupa Cupelor Africii a fost unită cu Cupa CAF devenind Cupa Confederației CAF, a doua cupă intercluburi ca valoare (analog UEFA Europa League în fotbalul european), iar în 2005 a fost pentru prima dată jucată în noul format.

Rezultate finale

Palmares

Campioni

Performanță pe națiuni

Vezi și
Liga Campionilor CAF
Cupa Confederației CAF

Legături externe 
 Site oficial
Supercupa CAF la Fundația pentru Statistica Fotbalului
Istoria Supercupei CAF 

Fotbal în Africa
Competiții fotbalistice internaționale intercluburi